Дада может означать:
 Дада, или дадаизм, — модернистское течение в искусстве.
 Дада — село в Нанайском районе Хабаровского края.

Фамилия 
  — испанец сирийского происхождения, осуждённый за участие в теракте 11 сентября 2001 года.
 Дада, Люсьен (1929—2003) — ливанский государственный деятель, министр иностранных дел Ливана.
  (род. 1941) — епископ апостольской церкви Бейрута.